Dragan Marinković peut désigner :
 Dragan Marinković (1968-), égalemenent connu sous le surnom de Maca, un acteur bosniaque et une personnalité de la télévision serbe ;
 Dragan Marinković, un réalisateur serbe.